Andreas Felder – saltatore con gli sci austriaco
Bobby Felder – giocatore di football americano statunitense
Cajetan von Felder (1814-1894) – entomologo e politico austriaco
Don Felder – chitarrista statunitense
Marcel Felder – tennista uruguaiano